Kazimierz I Odnowiciel – władca Polski (1034–1058)
 Kazimierz I – książę pomorski (1156–1180)
 Kazimierz I opolski – książę opolsko-raciborski (1178/1179–1229/1230)
 Kazimierz I kujawski – książę kujawski (1233–1267)
 Kazimierz I cieszyński – książę cieszyński (zm. 1358)
 Kazimierz I warszawski – książę mazowiecki (1341–1355)